Румба можент означать:
 Румба — латиноамериканский танец.
 Румба — деревня в Эстонии.
 Roomba — марка робота-пылесоса, разработанного и продаваемого компанией iRobot.